Ко́рин Не́мек (; род. 5 ноября 1971, Литл-Рок, Арканзас, США) — американский актёр, известный по ролям в телесериалах «Паркер Льюис не теряется» и «Звёздные врата: SG-1».

Карьера 
Корин Немек (настоящее имя — Джозеф Чарльз Немек IV, ) мечтал стать актёром с 11 лет, после просмотра фильма «Балбесы», в котором его отец был художником-постановщиком. Его мать занималась живописью и графикой, а также писала стихи, таким образом, Немек с детства считал актёрскую профессию «правильным выбором» в жизни. После окончания театральной школы в Лос-Анджелесе, он снимался в рекламе (например, для Suzuki), а затем сыграл эпизодическую роль в сериал «Парный удар», где главную роль сыграл Эрни Рейес мл.. С ним Немек дружит по сей день. Первую значительную роль он получил в картине «Такер: Человек и его мечта» 1988 года, снялся в нескольких сериалах и был номинирован премию «Эмми» за роль в «Я знаю, что моё имя Стивен». В 1990—1993 Немек получил широкую известность благодаря главной роли в сериале «Паркер Льюис не теряется».

В 1990-х годах он увлекся хип-хопом и записал альбом с группой Starship of Foolz. В 2002—2003 году Немек снимался в шестом сезоне телесериала «Звёздные врата: SG-1».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США